Чулей — река в России, протекает по Республике Коми.

Устье реки находится в 543 км от устья реки Печора по правому берегу. Длина реки составляет 22 км.

Притоки 
 18 км: Ченъёль (пр.)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Печора от впадения реки Уса до водомерного поста Усть-Цильма, речной подбассейн реки — Печора ниже впадения Усы. Речной бассейн реки — Печора.

Код объекта в государственном водном реестре — 03050300112103000075120.

Примечания 

Притоки Печоры
Реки Ижемского района